

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Delmonico's – ristorante di New York, nell'omonimo stato
 Hotel Delmonico – edificio di New York, nell'omonimo stato

Cucina 
 Delmonico steak – taglio di carne